Мультиголовочный дозатор () это — высокоскоростной и точный класс машин, служащий для дозирования пищевой и непищевой продукции. Полное название: «Мультиголовочный комбинационный весовой дозатор».

История 
Первый мультиголовочный дозатор был разработан и произведен компанией Ishida, в 1972 году для дозирования зеленого перца. В 1988 году компания Yamato Scale стало первой компанией в мире, создавшей программное обеспечение для мультиголовочных дозаторов, которое обеспечивало точное взвешивание миксов продуктов. Первый мультиголовочный дозатор российского производства был разработан в 2001 году компанией ООО ВКП "СИГНАЛ-ПАК" (Екатеринбург).

Принцип работы 

Приближенный принцип работы дозатора выглядит следующим образом
 Сначала дозируемый продукт попадает на вибрационный конус, который распределяет продукт по радиальным лоткам.
 Радиальные лотки снабжены виброприводами и подают продукт в промежуточный ковш.
 Промежуточный ковш сбрасывает продукт в расположенный ниже взвешивающий ковш.
 Тензометрический датчик, механически соединенный с взвешивающим ковшом измеряет вес продукта, находящийся в ковше
 Если взвешивающий ковш выбран в комбинации, то он открывается и продукт сбрасывается в нижестоящую упаковочную машину.

Расчет комбинации 

Расчет комбинаций осуществляется следующим образом:
Компьютер собирает информацию по весу продукта во всех доступных весовых ковшах. После этого методом прямого перебора или же применяя некоторые алгоритмы, управляющий компьютер дозатора составляет таблицу результатов. Лучший результат сбрасывается в расположенную ниже упаковочную машину.

Опции и варианты исполнения

Программные функции 
 Подбор комбинации по количеству:
 В настройках дозатора задается приблизительный вес одной единицы продукции. После взвешивания дозатор оперирует не весом дозы продукта, а его количеством
 Смешивание нескольких продуктов:
 Дозатор программно делится на несколько частей (обычно до 8-и). В этом случае параметры дозы задаются для каждой из частей отдельно, а также общие для всей дозы
 Вброс игрушки:
 Для данной операции выделяется отдельная головка. В эту головку организуется отдельная подача продукта (обычно игрушек). Дозатор при сбросе дозы, обязательно задействует эту головку и сбросит игрушку вместе с продуктом.

Аппаратные функции 
 Дополнительные ковши памяти:
На дозаторе устанавливается третий ряд ковшей, находящийся под весовыми ковшами. В этом случае весовой ковш имеет две створки. При открывании внешней створки продукт попадает напрямую в упаковочную машину. При открытии внутренней створки, продукт попадает в пустой ковш памяти. Данное дополнение используется для увеличения количества доступных вариантов комбинаций, особенно при операциях смешивания.
 Деление дозатора на несколько частей:
Дозатор физически делится на несколько частей, например для работы с двумя упаковочными машинами или для ускорения работы.
 Различные формы элементов дозатора:
Центральный конус, лотки, а также ковши изготавливаются из гладкой или рифленой нержавеющей стали, реже из пищевых пластмасс. Для работы с липкими продуктами нержавеющая сталь может быть покрыта тефлоном. Для различных продуктов существует большое количество форм всех элементов дозатора. Они подбираются на заводе с учетом характеристик продукта.
 Установка вставок в ковши:
В ковши дополнительно могут быть установлены вставки из пищевой пластмассы или силикона. Это требуется в случае работы с липким продуктом.

Дозируемые продукты 
 Снэки: чипсы, сырные снеки, кукурузные хлопья, попкорн, мясные снеки, соломка, печенье, мюсли.
 Крупы: гречневая, овсяная, рис….
 Бобовые: горох, фасоль, чечевица…
 Приправы: сахар, соль, перец, лавровый лист…
 Чай, кофе, какао…
 Восточные сладости: нуга, рахат-лукум, халва…
 Зефир, пастила, суфле, мармелад…
 Конфеты: драже, ирис, карамель, конфеты шоколадные, жевательные…
 Шоколад: шоколад плиточный, шоколад фигурный, шоколадные батончики…
 Мучные кондитерские изделия: пирожные, печенье, крекеры, вафли, пряники, десерты…
 Макароны: макароны и макаронные изделия различных форм и видов…
 Хлопья: сухие завтраки, овсяные, кукурузные, картофельные…
 Корма для домашних животных: сухие и влажные…
 Орехи: фисташки, арахис, кешью, семечки…
 Сухофрукты: финики, чернослив, изюм, курага, урюк…
 Замороженные продукты: кукуруза, горошек, грибы, морковь…
 Свежие ягоды, фрукты, овощи: клубника, черника, яблоки, салат, кукуруза, горошек, зеленый лук…
 Мясо и морепродукты: куски мяса, рыбы, крабовые палочки, креветки…
 Липкие продукты: сыр, мармелад в каполе…
 Порошки: стиральные, кофе, клей…
 Метизы: Дюбеля, винты, гайки, шайбы…

Работа с другим оборудованием 
Под дозатором обычно располагается упаковочная машина вертикального или горизонтального типа.
Она упаковывает сброшенную дозу в полиэтиленовую, пластиковую, картонную или какую-нибудь другую упаковку.

Применение в России 
Мультиголовочные дозаторы встречаются практически на всех предприятиях в России, которые самостоятельно упаковывают свою продукцию в индивидуальную упаковку.

Достоинства и недостатки  
 Достоинства
 Высокая скорость — до 400 упаковок в минуту (обычно 50-100).
 Высокая точность — среднее отклонение по весу обычно не превышает 1г.
 Универсальность — один дозатор может работать с различными типами продукта.
 Большой диапазон взвешивания — сбрасываемая доза может колебаться от 2г. до 10 кг, в зависимости о используемого тензометрического датчика.
 Возможность смешивания нескольких продуктов.

 Недостатки
 Высокая стоимость, по сравнению с другими типами дозаторов.
 Невозможность работать с сильно липкими и влажными продуктами.

Примечания

Ссылки 
 Yamato scale
 MBP Multihead Weighers
 Ishida Europe
 Multihead weigher (de: Mehrkopfwaagen) by MULTIPOND Weighing Technology
 AMATA SCALE combination weighers
 Gantan packaging Machinery

Промышленная автоматика